Dados disciplinares da Copa do Mundo FIFA de 2014 são informações estatísticas de punições aos jogadores.

Todas estatísticas foram atualizadas em 13 de julho de 2014 às 21:34 (UTC−3).

Estatísticas disciplinares

Tabelas

Por jogos 

Data de atualização: 13 de julho de 2014 às 19:47 (UTC−3)Nota: [a].Valor do relatório difere de em uma unidade (relatório apresenta uma falta a mais).

Por árbitro

Por jogador 

Data de atualização: 13 de julho de 2014 às 20:48 (UTC−3)Fonte:

Por equipe 

Data de atualização: 13 de julho de 2014 às 20:51 (UTC−3)Nota: [a].Valor em não considera o duplo cartão amarelo em uma mesma partida; [b].Valor do relatório da partida (ver tabela por jogos) difere de em uma unidade (relatório apresenta uma falta a mais); [c].Número total de faltas sofridas em não coincide com o número de faltas cometidas (valor inconsistente).

Por grupo (fase de grupos) 

Data de atualização: 26 de junho de 2014 às 21:00 (UTC−3)Fonte para cartões:  (faltas levam em consideração os relatórios apresentados na tabela por jogos na fase de grupos)

Penalidades 

Copa do Mundo FIFA de 2014
2014